

Geografia
 Bright – città australiana, situata nello Stato di Victoria
 Bright – CDP statunitense, situata nell'Indiana
 Bright Angel Trail – ripido percorso a piedi nel Grand Canyon National Park degli Stati Uniti

Gruppi musicali
 Bright – gruppo musicale post-punk statunitense
 Bright – gruppo musicale pop giapponese

Persone
 Cameron Bright, all'anagrafe Cameron Douglas Crigger (1993) – attore canadese
 Dave Bright (1949) – ex calciatore neozelandese, di ruolo difensore
 Emily Bright (1980) – pentatleta britannica
 Kellie Bright (1976) – attrice britannica
 Kevin Bright (1955) – produttore televisivo e regista statunitense di serie televisive
 Kris Bright (1986) – calciatore neozelandese, di ruolo attaccante
 Mildred Bright (1892-1967) – attrice statunitense
 Richard Bright (1789-1858) – medico inglese
 Richard Bright (1937-2006) – attore statunitense
 Torah Bright (1986) – snowboarder australiana, campionessa olimpica di halfpipe nel 2010

Altro
 Bright – film statunitense del 2017
 Bright Star – film anglo-australiano del 2009
 Movimento Bright – movimento sociale nato negli Stati Uniti